Cécile Degos (née en 1974), scénographe ;
 Laurent Degos (né en 1945), médecin français, hématologue, immunologue, généticien ;
 Robert Degos (1904-1987), médecin français, dermatologue ;
 Thomas Degos (né en 1971), préfet français.
 Arnaud Degos (né en 2004), Animateur 2D, 3D, dessinateur, concept artist et compositeur français.

Noms dérivés 
 Maladie de Degos, maladie très rare, cause d'infarctus ; du nom de Robert Degos.